Ремонтное — село в Ростовской области, административный центр Ремонтненского района и Ремонтненского сельского поселения.

Происхождение названия 
Название села говорит о том, что здесь происходил ремонт лошадей, которых коннозаводчики должны были сдавать в кавалерию или артиллерию. Под словом «ремонт» понимается пополнение убыли или замена негодных для строевой службы лошадей. Занимались этим офицеры-ремонтёры — уполномоченные от казачьих кавалерийских частей. До начала XX века также использовалось название станица Ремонтная.

География 
Село расположено на юго-востоке Ростовской области в пределах Ергенинской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, в долине реки Джурак-Сал. Средняя высота над уровнем моря — 107 м. Рельеф местности равнинный. Большая часть села расположена на левом берегу реки Джурак-Сал. Левобережную часть села с запада ограничивает балка Сухая Темрта, с востока — балка Темрта. Правобережную часть села разделяет балка Песчаная. В пределах села имеется пруд, созданный на реке Джурак-Сал.

По автомобильной дороге расстояние до Ростова-на-Дону составляет 390 км, до ближайшего города Элисты Республики Калмыкия — 67 км. Ближайший населённый пункт посёлок Новопривольный расположен в 14 км к западу от села. К селу имеется асфальтированный подъезд от региональной автодороги Зимовники — Элиста (1,1 км).
Климат
Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера для Ремонтного характерен влажный континентальный климат с жарким летом (индекс Dfa). Среднегодовая температура воздуха — 9,2 °C, количество осадков — 352 мм. Самый засушливый месяц — сентябрь (норма осадков — 20 мм). Самый влажный месяц — июнь (46 мм).

История 
«Селение „Ремонтное“ (Джурук) было основано в 1847 году при речке „Джурук“. До образования поселения на этом месте ремонтёры покупали лошадей у коннозаводчиков. В селении были: церковь, 4 торговых лавки, 2 питейных заведения, 2 кузницы, 4 винных склада и пожарный обоз»

Основание села связано с политикой царского правительства по заселению калмыцких земель и переводу калмыцкого населения к оседлости. Правительственной инструкцией 1846 года предполагалось основание 28 смешанных калмыцко-русских селений по трактам, проходившим через Калмыцкую степь. Предусматривался отвод крестьянам и калмыкам-простолюдинам по 30 дес. на душу мужского пола, нойонам по 1500 дес., зайсангам аймачным по 400 дес., безаймачным по 200 дес. на семейство. Опыт привлечения калмыков к оседлости был неудачным. Русские селения заселялись сначала медленно выходцами по большей части из малоземельных Воронежской и Харьковской губерний.

Развитию села способствовало его географическое положение: на Царицынско-Ставропольском тракте, связывавшем Волгу с Северным Кавказом, и на границе Астраханской губернии и Области войска Донского.

В годы Гражданской войны нынешняя территория Ремонтненского района входила в Элистинский уезд. С 1921 года — село Ремонтное административный центр Ремонтненского уезда Калмыцкой автономной области. С 1926 года — административный центр Ремонтненского района Сальского округа Северо-Кавказского края (с 1930 года — район в непосредственном подчинении края), с 1934 года — Азово-Черноморского края, с 1937 года — Ростовской области.

Население

Инфраструктура 
 Детский сад "Родничок"
 Детский сад "Солнечный зайчик"
 Детский сад "Солнышко"
 Гимназия № 1
 Средняя школа № 2
 Центр детского творчества
 Школа искусств
 Районная детско-юношеская спортивная школа
 Центральная районная больница
 Районный дворец культуры
 Межпоселенческая центральная библиотека

 Улицы

Русская православная церковь 
Памятная арка в память о Покровской церкви села Ремонтное. Церковь Покрова Божией Матери была построена в конце 1850-х — начале 1860-х годов, в 1934 году она была закрыта и снесена. 

С 2016 года в селе строится церковь во имя Святых праведных Иоакима и Анны.

Люди, связанные с селом 
 Веткалов, Василий Егорович — ветеран Великой отечественной войны.
 Михаил Моргунов — Герой Социалистического Труда.
 Самоследов, Тихон Фёдорович - Герой Социалистического Труда
 В 1911—1917 годах в Ремонтном работал следователем польский композитор Аполинарий Шелюто.
 В июле 1942 года гитлеровцами была расстреляна поэтесса Елена Ширман.

Достопримечательности 
 Памятник Владимиру Ильичу Ленину
 Памятник Николаю Островскому. 
 Мемориал павшим землякам в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Примечания

Литература 
 Б. А. Нагорный. География Ростовской области, Учебное пособие для учащихся 7-8 классов восьмилетней и средней школы, Ростов-на-Дону, Ростовское книжное издательство, 1985 год.

Ссылки 
 Ремонтное (село)
 Казаки Ремонтненского юрта
 Дворец культуры Ремонтное http://rdk-remontnoe.ucoz.ru/

Населённые пункты Ремонтненского района
Районные центры Ростовской области